Trolls – film del 2016
 Trolls – album colonna sonora del 2016
 Trolls - La festa continua! – serie animata del 2018
 I Trolls – gruppo musicale 1965-1967
 Trolls – videogioco del 1992